Sokolinaja Gora (district) - district in de agglomeratie Moskou
 Sokolinaja Gora (station MZD) - treinstation in bovenstaand district